Espino roquero puede referirse a:
el nombre común de la planta Rhamnus lycioides; o
el nombre común de la planta Rhamnus saxatilis.